La saison 2011 du Championnat de Lituanie de football est la  de la première division lituanienne. Les 12 meilleurs clubs du pays sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre trois fois ses adversaires. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

Le FK Ekranas Panevezys, triple champion en titre, réalise un quadruplé, (inédit depuis la série victorieuse du FBK Kaunas, titré de 2000 à 2004) après avoir terminé en tête du classement final du championnat avec huit points d'avance sur le Zalgiris Vilnius et quinze sur le FK Suduva Marijampole. C'est le sixième titre de champion de Lituanie de l'histoire du club.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le club du FBK Kaunas a écopé de 6 points de pénalité pour dettes impayées envers un ancien joueur.
 Le club du FK Klaipėda ainsi que le club du FK Mažeikiai n'obtiennent pas leur licence pour participer au championnat 2012 et sont relégués en division amateur. Le club du FBK Kaunas n'obtient pas non plus sa licence et se voit relégué en deuxième division. Par conséquent, l'Atlantas Klaipėda est maintenu en première division malgré sa onzième place. Le championnat 2012 se déroulera avec seulement 10 équipes.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Lituanie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Lituanie de football
Lituanie
2011 en Lituanie